Ангъчовите (Tadorninae) са едно от деветте подсемейства включени в семейство Патицови (Anatidae).

Класификация 
Подсемейство Ангъчови
 Род Египетски гъски (Alopochen)
 Египетска гъска (Alopochen aegyptiacus) (Linnaeus, 1766)
 Род Cyanochen
 Cyanochen cyanopterus (Ruppell, 1845)
 Род Chloephaga
 Chloephaga hybrida (Molina, 1782)
 Chloephaga picta (J. F. Gmelin, 1789)
 Chloephaga poliocephala Sclater, 1857
 Chloephaga rubidiceps Sclater, 1861
 Род Hymenolaimus
 Hymenolaimus malacorhynchus (J. F. Gmelin, 1789)
 Род Malacorhynchus
 Malacorhynchus membranaceus (Latham, 1802)
 Род Merganetta
 Merganetta armata Gould, 1842
 Род Neochen
 Оринокска гъска (Neochen jubata) (Spix, 1825)
 Neochen melanoptera (Eyton, 1838)
 Род Sarkidiornis
 Гребеноклюна патица (Sarkidiornis melanotos) (Pennant, 1769)
 Род Tachyeres
 Tachyeres brachypterus (Latham, 1790)
 Tachyeres leucocephalus Humphrey & Thompson, 1981
 Tachyeres patachonicus (King, 1831)
 Tachyeres pteneres (Forster, 1844)
 Род Ангъчи (Tadorna)
 Tadorna cana (J. F. Gmelin, 1789)
 Качулат ангъч (Tadorna cristata) (Kuroda, 1917)
 Червен ангъч (Tadorna ferruginea) (Pallas, 1764)
 Tadorna radjah (Lesson, 1828)
 Бял ангъч (Tadorna tadorna) (Linnaeus, 1758)
 Tadorna tadornoides (Jardine & Selby, 1828)
 Tadorna variegata (J. F. Gmelin, 1789)

Източници